Ordet Somali har flere betydninger:
 Somali (kat) – en katterace, som er meget nært beslægtet med racen Abyssinier
 Somali (sprog) – et sprog der tales i Somalia